El término verga (o su plural vergas) puede referirse a:

 El pene, llamado soez y vulgarmente «verga» en algunos países hispanohablantes.
 La verga (náutica), percha perpendicular al mástil en las embarcaciones a vela.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Verga (Maranhão), ciudad del estado de Maranhão (Brasil).
 Vergas (Minnesota), ciudad del estado de Minnesota (Estados Unidos).

Además, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Andrea Verga (1811-1895), psiquiatra y neurólogo italiano.
 Bob Verga (n.1945), baloncestista estadounidense.
 Giovanni Verga (1840-1922), novelista italiano.
 Salomón ben Verga, historiador y médico hispanojudío del .

Enlaces externos